At være oplyst er :
At være vidende, modsat uvidende.
I forbindelse med oplysning, oplysningstiden, videnskab.

I buddhismen er det store spørgsmål; hvordan kan jeg blive oplyst.
For dem er at være oplyst, at vide alt om hele universet, og kende alle dets hemmeligheder.